Franciaország
Parfondeval, település Aisne megyében
Parfondeval, település Orne megyében